Le mot répétition peut avoir plusieurs significations.

Sens communs 
Dans le sens commun, une répétition peut être :
 L'emploi du même mot, de la même idée, à plusieurs reprises.
 Un temps de travail donné par un « répétiteur » à un élève. En particulier, en Belgique, il s'agit à l'université d'une séance au cours de laquelle des exercices sont résolus.
 En musique et en théâtre, une répétition est une séance de travail pour perfectionner la mise en œuvre d'une pièce.

Sens appliqués 
 En rhétorique, la répétition est un procédé fondé sur des figures de style comme l'anaphore, l'épanalepse.
 En philosophie, la répétition est l’un des principaux concepts du philosophe danois Sören Kierkegaard, tiré de son ouvrage éponyme. Il s'agit de la traduction française ordinaire du mot danois , également traduit par .
 En droit des obligations, la répétition est une action en justice pour réclamer la restitution d'un paiement indu, donné par erreur.

Psychanalyse 
 En psychanalyse, la répétition est un destin pulsionnel s'opposant à la mémoire.

Biologie 
 En génétique, une répétition est un type de mutation par augmentation du nombre de codons d'un gène.

Guerre 

 Moyen dérivé de définir l'automatisme d'une arme.

Sciences appliquées 
 Dans le domaine militaire, une  est une arme qui se recharge directement à partir d'un chargeur. Dans un fusil à répétition, la seule action nécessaire pour tirer à nouveau est d'appuyer sur la détente.
 En horlogerie, une montre à répétition est une montre qui répète l’heure quand on pousse un petit ressort.

Œuvres 
 , homonymie de titre de plusieurs œuvres écrites et cinématographiques.

Homonymie